Josias est un patronyme porté par le dernier roi d'Israël :

Prénom 
 Frédéric Josias de Saxe-Cobourg-Saalfeld, général au service de l'Autriche. 
 Josias von Heeringen, général allemand de la période impériale.
 Josias Braun-Blanquet,  botaniste suisse.
 Christian Karl Josias von Bunsen, diplomate allemand.
 Josias Simmler, théologien suisse.
 Josias Moli, ancien Président par intérim de la République de Vanuatu. 
 Josias Jacobus du Toit, joueur sud-africain de rugby à XV.
 Josias Staedel, deux imprimeurs strasbourgeois.
 Josias Cornelis Rappard, militaire et peintre néerlandais.
 François-Josias de Saxe-Cobourg-Saalfeld, duc de Saxe-Cobourg-Saalfeld.
 Josias Rowley, officier naval britannique.
 Josias Rantzau, seigneur de Bothkamp, homme de guerre allemand.
 Josias Paut, mathématicien et homme politique français.

Orthographe différente 
 Josia Thugwane, athlète sud-africain.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Prénom hébraïque